Kluz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), peintre et illustrateur britannique
 (1913-1944), pilote et héros de guerre yougoslave
Kenneth Kluz (né en 1956), homme politique provincial canadien

Voir aussi
, chaîne de télévision américaine
, type de parachute 

Homonymie de patronyme